Гинтарас Каджюлис (; род. , Паневежис, СССР) — литовский баскетболист и тренер, игравший на позиции разыгрывающего защитника. Ассистент главного тренера баскетбольного клуба «Парма».

Игровая карьера 
Каджюлис начал свою профессиональную карьеру в 16 лет, когда подписал контракт с «Литкабелисом». После 3 сезонов Гинтарасас перешёл в «Летувос Ритас».

В 2002 году Каджюлис был участником драфта НБА, но выбран не был. Свою карьеру Гинтарас продолжил в Европе, выступая за различные российские и польские команды. В 2008 году Каджюлис вернулся в Литву, подписав контракт с «Шяуляем», но после одного сезона вновь уехал заграницу.

Карьера тренера 
Сразу после окончания игровой карьеры в 2014 году, Каджюлис объявил, что возвращается в Паневежис и становится ассистентом Миндаугаса Будзинаускаса в «Литкабелисе». После того, как Будзинаускас покинул команду всего через несколько месяцев после начала сезона 2014/2015, Гинтарас был назначен главного тренером. В своём дебютном матче в качестве главного тренера, «Литкабелис» победил «Валмиеру» (96:85) в Балтийской баскетбольной лиге.

В декабре 2015 года Каджюлиса сменил на посту главного тренера Казис Максвитис, а Гинтарас остался в команде в качестве ассистента тренера. В качестве ассистента Каджюлис помог Максвитису и «Литкабелис» выйти в финал чемпионата Литвы в 2017 году.

В сезоне 2017/2018 Каджюлис был ассистентом Артурса Шталбергса, Виталия Черния и Рамунаса Бутаутаса, возглавлявших «Литкабелис».

Перед началом сезона 2018/2019 Каджюлис вновь стал главным тренером «Литкабелиса», но из-за неудовлетворительных результатов был уволен.

В июле 2019 года Каджюлис стал ассистентом Казиса Максвитиса в «Парме».

Достижения 
  Чемпион Литвы: 1999/2000
  Серебряный призёр чемпионата России: 2002/2003

Статистика

Примечания 

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Литкабелис»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Анвил»
Игроки БК «Сталь» Острув-Велькопольски
Игроки БК «Шяуляй»
Игроки БК «Трефл Сопот»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Пренай»
Баскетбольные тренеры Литвы
Тренеры БК «Литкабелис»